Кувейт в административно-территориальном отношении разделен на 6 губернаторств (мухафаз), которые в свою очередь делятся на районы.

Примечания